Rajamangala peut faire référence à : 
 Stade Rajamangala, un stade de Bangkok
 Université de technologie Rajamangala, un système universitaire thaïlandais